El término Mission Hill puede hacer referencia a:

Mission Hill, serie animada de la Warner Bros. de 1999.
Mission Hill, localidad de Dakota del Sur, Estados Unidos.